Драгалина има више значења:

 Драгалина (Хлипичени), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Драгалина (Кристинешти), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Драгалина (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Општина Драгалина (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији